L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis de Miami se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier Mandatory.

Johanna Konta remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Wozniacki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gabriela Dabrowski et Xu Yifan, qui remportent leur  Premier Mandatory.

Faits marquants 
 On note les forfaits des Américaines Catherine Bellis, Sloane Stephens et Serena Williams, de la Biélorusse Victoria Azarenka, de l'Italienne Camila Giorgi, de la Suissesse Timea Bacsinszky et de la Tchèque Petra Kvitová. Elles sont respectivement remplacées par Magda Linette, Jennifer Brady, Wang Qiang, Mandy Minella, Belinda Bencic, Kateryna Bondarenko et Carina Witthöft.
 Johanna Konta domine Caroline Wozniacki en finale, cela lui permet d'atteindre le  mondial pour la première fois, et donc de devenir la  britannique à remporter le tournoi de Miami.

Primes et points 

En simple, toutes les têtes de série sont exemptées de . Pour ces joueuses, une élimination au  ne rapporte que 10 points au classement WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 2017)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Miami
Sport en Floride en 2017
Sport aux États-Unis en mars 2017
Sport aux États-Unis en avril 2017
Tennis en mars 2017
Tennis en avril 2017